Караоглан — тюркский топоним. Может означать:

 Караоглан (Агдашский район) — село в Пиразинском административно-территориальном округе Агдашского района Азербайджана. 
  — поселение бронзового века в Турции.